Апра́ксин, Фёдор: Апраксин, Фёдор Александрович  (1754—1814) — граф, генерал-майор.
 Апраксин, Фёдор Андреевич (1703—1754) — граф, действительный камергер, генерал-лейтенант.
 Апраксин, Фёдор Матвеевич (1661—1728) — граф, генерал-адмирал, сподвижник Петра I, брат царицы Марфы Матвеевны.
 Апраксин, Фёдор Матвеевич (бригадир) (1765—1796) — граф, кавалер ордена Святого Георгия III степени.